Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Amanda Coetzer remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Paulus, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Larisa Neiland et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Luxembourg
Tennis
Sport en octobre 1997